

Geografia 
 Bose – frazione del comune polacco di Sejny nel Voivodato della Podlachia
 Bose – frazione di Magnano, in provincia di Biella

Persone 
 Amar Gopal Bose – ingegnere e imprenditore statunitense, fondatore della Bose Corporation
 Bimba Bosé – modella e attrice spagnola
 Jagadish Chandra Bose – fisico e biologo indiano
 Lucia Bosè – attrice italiana
 Miguel Bosé – cantante, compositore, attore cinematografico e conduttore televisivo italo-spagnolo
 Rahul Bose – attore indiano
 Satyendra Nath Bose – fisico indiano
 Subhas Chandra Bose – politico indiano

Altro 
 Bose Corporation – azienda statunitense di elettronica
 Comunità monastica di Bose – comunità religiosa cristiana